Méray-Horváth Károly (1859–1938) szociológus, író, publicista, újságíró
 Méray-Horváth Károly (1883–1957) író